Piero de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Piero di Cosimo de’ Medici (Piero der Gichtige), 1416–1469
 Piero di Lorenzo de’ Medici (Piero der Unglückliche), 1472–1503